Pieni Koirasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pieni Koirasaari (ö i Södra Savolax), Pieksämäki, 
 Pieni Koirasaari (ö i Mellersta Finland), Saarijärvi-Viitasaari, 

Robotskapade Finlandförgreningar